DB-Baureihe 485 bezeichnet:

 ab 1968 Elektro-Triebwagen der Deutschen Bundesbahn, siehe DR-Baureihe ET 85
 ab 1994 Triebwagen der Berliner-S-Bahn der Deutschen Bahn, siehe DR-Baureihe 270